Ла-Басти́д-де-Серу́ () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж. Входит в состав округа Фуа.

Код INSEE кантона — 0902. Всего в кантон Ла-Бастид-де-Серу входят 13 коммун, из них главной коммуной является Ла-Бастид-де-Серу.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 2 069 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Арьеж на сайте INSEE
 Расположение кантона Ла-Бастид-де-Серу на карте Франции

Кантоны департамента Арьеж